Landkreis Köthen, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Köthen (Anhalt), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Köthen (Brandenburg), een stadsdeel van Märkisch Buchholz in de Duitse deelstaat Brandenburg